Roberto Freire pode se referir a:

 Roberto Freire (político)
 Roberto Freire (psiquiatra)

Desambiguações de antropônimos